Каждый НОК мог выставить по одному судну в каждой из дисциплин.

Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2008